Дилижа́нский национа́льный парк (), часто также Дилижанский заповедник — национальный парк на северо-востоке Армении, в Тавушской области, в бассейне верхнего течения реки Агстев.

История 
Дилижанский заповедник основан в 1958 году для защиты буковых и дубовых лесов, сосен, тисовых рощ и горных озер. Площадь парка составляет 24 232 га.

Описание 
Дилижанский парк находится в бассейне рек Агстев и Гетик на абсолютной высоте 1100—2800 метров. На территории заповедника есть 102 вида деревьев, 35 видов млекопитающих, пресмыкающихся, рептилий, 120 видов птиц. Одно из лучших и живописнейших мест Дилижанского заповедника — Агарцинское ущелье. На территории заповедника находится озеро Парз, монастыри Агарцин, Гошаванк, Джухтакванк и Матосаванк.

Среди лесов заповедника, основными являются леса из дуба, бука, граба; а также березово-буковые редколесья, тисовая роща.

Фауна 
В заповеднике водятся:
 бурый медведь
 каменная куница
 персидская белка
 улар
 кавказский тетерев
 белоголовый сип и т. д.

См. также 
 Природоохранные зоны Армении

Примечания 

Заповедники Армении